Snoke ist der Name von

 David Snoke (* 1961), US-amerikanischer Festkörperphysiker
 Supreme Leader Snoke fiktive Figur aus der Star Wars Serie
 Snoke Swifty Jr, Flugzeugmodell